Доброта е морално и личностно добро качество. Може да се отнася до:

Религии и философия 
 В Будизма – метта, любяща доброта
 В Даоизма – дъ, добродетел, морално поведение, доброта

Имена 
 Доброта войвода

Вижте също 
 Добродетел